Die nackte Wahrheit steht für:

Die Nackte Wahrheit (Denkmal) ist ein 1914 errichtetes Denkmal des Bildhauers Wilhelm Wandschneider in St. Louis.
 Die nackte Wahrheit (1932), deutscher Film von Karl Anton. 
 Die nackte Wahrheit (1934), US-amerikanischer Film von Edmund Goulding, auch „Riptide“ genannt.
 Die nackte Wahrheit (1957), britischer Film von Mario Zambia.
 Die nackte Wahrheit (2009), US-amerikanischer Film von Robert Luketic.
 Larry Flynt – Die nackte Wahrheit, US-amerikanischer Film von Miloš Forman aus dem Jahr 1996.
Siehe auch:
 Die nackte Wahrheit über Männer und Frauen
 Die Wahrheit steigt aus dem Brunnen (Jean-Léon Gérôme)
 Aletheia (Mythologie) (Darstellung)
 Die Verleumdung des Apelles (Darstellung)